:

 Golden Beach est une ville de Floride aux États-Unis
 Golden Beach est une plage située à Madras, en Inde
 Golden Beach (Queensland), localité en Australie.
 , plage à Hong Kong
 , plage à Chypre